Хе́нтунен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1885—1951) — финский юрист.
 Хентунен, Юкка (род. 1974) — финский хоккеист.